Seznam korpusov z zaporedno številko 126.

Seznam 
 Pehotni
 126. strelski korpus (ZSSR)
 126. gorski strelski korpus (ZSSR)

Glej tudi